Time — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 10 жовтня 1995 року лейблом Warner Bros. Records.  Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Talkin' to My Heart»  — 4:54
 «Hollywood»  — 5:43
 «Blow by Blow»  — 4:24
 «Winds of Change»  — 4:26
 «I Do»  — 4:25
 «Nothing Without You»  — 3:06
 «Dreamin' the Dream»  — 3:43
 «Sooner or Later»  — 5:40
 «I Wonder Why»  — 4:28
 «Nights in Estoril»  — 4:45
 «I Got It in for You»  — 4:08
 «All Over Again»  — 3:32
 «These Strange Times»  — 7:04

Посилання 

Альбоми Fleetwood Mac
Жовтень 1995